Ми́шин (Ми́шина) — русская фамилия, в списке «250 общерусских фамилий» занимает 195 место.

Известные носители

А 
 Мишин, Август Алексеевич (1924—1993) — советский правовед, доктор наук, профессор.

В 
 Мишин, Вадим Николаевич (1945—2016) — молдавский политик, депутат Парламента Молдавии.
 
 Мишин, Валерий Алексеевич (1948—2020) — российский учёный, доктор технических наук, профессор кафедры «Измерительно-вычислительные комплексы» УлГТУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998).
 Мишин, Василий Павлович (1917—2001) — советский конструктор ракетно-космической техники, Герой Социалистического Труда.
 
 Мишин, Вилен Моисеевич (1925—2020) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ИСЗФ СО РАН.
 Мишин, Владимир (1915 — ?) — советский футболист.
 Мишин, Владимир Константинович (1888—1942) — российский футболист.
 Мишин, Владислав Дмитриевич (1908—1995) — металлург, профессор УПИ.

Д—И 
 Мишин, Дмитрий Дмитриевич (1919—1998) — советский, российский физик.
 
 Мишин, Захар Степанович (1866—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва.

Л—Ю 
 Мишин, Лев Павлович (1930—1993) — советский хоккеист.
 
 Мишин, Николай Петрович (1934—1996) — советский футболист и тренер.
 Мишин, Олег (настоящее имя Армас Иосифович Мишин; также Армас Хийри; 1935—2018) — карельский поэт, писатель и переводчик, педагог. Писал на русском и финском языках.
 Мишин, Павел Иванович (1899—?) — советский государственный деятель, и. о. председателя Уссурийского облисполкома (1937—1940).
 Мишин, Сергей (род. 1987) — латвийский футболист.
 Мишин, Юрий Александрович (1946—2011) — эстонский общественно-политический деятель.



Топоним 
 Мишин — хутор, Волгоградская область, Россия

См. также 
 Мишин проезд — проезд, расположенный в Северном административном округе города Москвы на территории Савёловского района.